Черняковка — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Черняковка — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Украина 
 Черняковка — село в Чутовском районе Полтавской области.